Poggiali est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Manuel Poggiali (né en 1983), pilote de vitesse moto de Saint-Marin ;
 Roberto Poggiali (né en 1941), ancien coureur cycliste italien ;
 Cristoforo Poggiali (1721-1811), bibliothécaire italien ;
 Gaetano Poggiali (1753-1814), bibliographe italien.

Corps célestes 
 (39864) Poggiali, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien